Yes англійською значить так

 «Yes» — британський музичний гурт напрямку прогресивний рок
 yes — команда оболонки Unix
 YES, Ялтинська європейська стратегія — політичний комунікаційно-дослідницький проект Віктора Пінчука